Ижбо́лдин — фамилия. Известные носители:

 Ижболдин, Борис Сергеевич (1899—1984) —  американский экономист.
 Ижболдин, Сергей Геннадьевич (1971—2008) — советский и российский велогонщик.
 Ижболдин, Хамидулла Абдурахимович (род. 1948) — российский певец, солист оперы и балета.

См. также 
 Ижболдино